Fort Maurepas désigne deux forts français construit en Nouvelle-France, l'un au Canada et l'autre en Louisiane française.

 Fort Maurepas (Louisiane), fort français construit en 1699 afin de protéger les côtes de la Louisiane française donnant sur le golfe du Mexique.

 Fort Maurepas (Canada),  fort français construit au  en Nouvelle-France au Canada, au bord du lac Winnipeg.

en:Fort Maurepas